1971-1980